Gielen (prononciation en néerlandais: [ˈɣilən]) est un patronyme d’origine néerlandaise ou basse-allemande. On le rencontre fréquemment dans le Limbourg, aussi bien belge que néerlandais.  Des variantes sont Giele ou Gielens.

Patronyme 
Evarist Gielen (1897-1977), prêtre picpucien belge, missionnaire à Hawaï ;
Frans Gielen (1921–2004), coureur cycliste belge ;
Johan Gielen (1968- ), artiste de trance et disc-jockey belge ;
Jos Gielen (1898–1981), politique néerlandais et historien littéraire ;
Michael Gielen (1927–2019), chef d’orchestre autrichien ;
Stan Gielen (1952-), bio-physicien néerlandais.

Homonymie de patronyme